Miejscowości w Polsce:
 Chruszczyna Mała
 Chruszczyna Wielka